Come erba coda sono note alcune piante:
alopecurus pratensis
amaranthus